Альфахари́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Население — 2053 человека (на 2009 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Идрон (Франция, с 1994)
  Сандетс (Франция, с 1994)
  Ус (Франция, с 1994)

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы